80-й чемпионат Франции прошёл в Шартре с 15 по 27 августа 2005 года.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Франции по шахматам
2005 год в шахматах
Август 2005 года
Спорт во Франции в 2005 году